ACE2 – enzima 2 convertitore dell'angiotensina
 ACE 2 – videogioco del 1987
 Samsung Galaxy Ace 2 – smartphone del 2012